Deze lijst geeft een overzicht van schilderijen van Suze Robertson. De meeste van haar werken zijn genrestukken, maar er staan ook portretten en stillevens op haar naam.

Robertson
 
Schilderijen